La dentisterie holistique ou médecine dentaire holistique est une forme de médecine alternative pour traiter les problèmes de dents. Elle est considérée comme une pseudo-science par la communauté scientifique.

Fondements 
Le dentiste holistique prend en compte les dents du patient mais également son état de santé général.

Chaque problème rencontré sur une dent aurait en réalité un aspect émotionnel. On parle alors de « décodage dentaire ». Les dents seraient donc reliées à l'esprit.

Méthodes 
Ni mercure, ni fluor ne sont utilisés pour soigner les dents.

Controverse 

La pratique de la dentisterie holistique est loin de faire l'unanimité. Des professionnels mettent en avant le fait que les dentistes exerçant cette activité vont bien plus loin que la dentisterie traditionnelle, pouvant occasionner des erreurs de jugements. De plus, il est prouvé que l'utilisation d'amalgames dentaires n'est pas nocive pour la santé. .

Le caractère pseudo-scientifique de la dentisterie holistique a été clairement dénoncé dans la revue sceptique française Science et pseudosciences.

Références

Voir aussi 
 Médecine alternative
 Weston Price

Médecine non conventionnelle